Октябрьский — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Кочневским сельским советом.

География 
Населённый пункт располагается на левом берегу реки Белая в 12 километрах на юго-восток от посёлка Белоярский.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Посёлок разделен на шесть улиц (Бажова, Гагарина, Молодёжная, Советская, Строителей, Чапаева).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Белоярском городском округе 

Населённые пункты Белоярского городского округа